Магнетричество () — ток магнитных монополей (реальных или квазичастиц). Данный эффект получил название по аналогии с электричеством, под которым обычно подразумевают упорядоченное движение заряженных частиц. Существование магнетричества ограниченно существованием самого магнитного монополя, который пока известен исключительно как квазичастица лишь в таких веществах как спиновый лёд (на практике) и конденсат Бозе-Эйнштейна (теоретически).

Впервые группе физиков удалось зафиксировать магнитный ток квазичастиц в спиновом льду из титаната диспрозия в 2009 году.

Примечания

Ссылки 
 David Shiga. 'Magnetricity' observed for first time 
 David Shiga ‘Magnetricity’ observed for first time, newcientist.com, 2009.
 
 

Магнетизм